appartenente all'etnica dei Coriachi o Coriacchi;
 lingua coriaca – o coriacca.